Jekulo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jekulo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Jekulo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar